Ёлкинский сельсовет

Архангельская область 
 Ёлкинский сельсовет Мезенского района

Волгоградская область 
 Ёлкинский сельсовет Чернышковского района

Костромская область 
 Ёлкинский сельсовет Нейского района (упразднён в 2007 году в результате преобразования сельсоветов в поселения)

Московская область 
 Ёлкинский сельсовет Воскресенского района (с 1994 года сельский округ)

Новгородская область 
 Ёлкинский сельсовет Пестовского района (упразднён в 2005 году в результате преобразования сельсоветов в поселения)

Ростовская область 
 Ёлкинский сельсовет Багаевского района (упразднён в 2005 году в результате преобразования сельсоветов в сельские поселения)